Суперкубок Европы (The Super Cup) — ежегодный клубный турнир по регби-15, проводимый Регби Европы (Rugby Europe). Первый розыгрыш суперкубка прош„л в 2021-22 годах.

Регламент турнира 
Турнир анонсирован как ежегодный. В нем могут принимать участие как профессиональные регбийные клубы, так и регбийные франшизы. Все команды разделены на две конференции: западную и восточную. Каждая из команд сыграет дважды с командами своей группы: дома и в гостях. Затем две лучшие команды каждой из групп выйдут в полуфиналы, где разыграют путевку в финал. 

Цель турнира — ликвидировать разрыв между европейскими странами в развитии регби и привлечь новых спонсоров на новых рынках.

Команды

Восточная конференция 
 Batumi RС  Грузия
 The Black Lion  Грузия
 Tel-Aviv Heat  Израиль
 Romanian Wolves  Румыния

Западная конференция 
 Brussels Devils  Бельгия
 The Delta  Нидерланды
 Lusitanos XV  Португалия
 Castilla y León Iberians  Испания

Финалы

Примечания 

Турниры по регби